Gaudeamus igitur, een Latijns studentenlied
Stichting Gaudeamus, een Nederlands centrum voor hedendaagse muziek
Villa Gaudeamus, eigendom van de stichting; het huidige Walter Maas Huis in Bilthoven